Margaret (Alabama)
Margaret (revista)
Margaret (satélite)
Margaret (filme) 

Desambiguações de cinema
Desambiguações de topônimos

bg:Маргарита
ko:마거릿
la:Margarita (nomen)
sk:Margaréta
zh:瑪格麗特